«Born in the U.S.A.» () — песня, написанная и исполненная Брюсом Спрингстином и выпущенная в 1984 году на одноименном альбоме. Песня посвящена экономическим трудностям ветеранов Войны во Вьетнаме по их возвращении домой и иронично противопоставляется патриотическому прославлению боевых сил страны.

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Born in the U.S.A.» в исполнении Брюса Спрингстина на 275 место своего списка «500 величайших песен всех времён», а в 2001 году «Американская ассоциация звукозаписывающих компаний» поместила песню на 59-е место (из 365) своего списка «Песни века». В списке 2011 года песня находится на 280 месте.

Кроме того, песня «Born in the U.S.A.» в исполнении группы Брюса Спрингстина входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Чарты и сертификации

Продажи и сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 

Синглы 1984 года
Песни Брюса Спрингстина
Антивоенные песни
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы Columbia Records
Песни 1984 года
Песни, написанные Брюсом Спрингстином